Cet article relate le parcours de l’équipe du Danemark de football lors du Championnat d'Europe de football 2012 organisé en Pologne et en Ukraine du 8 juin au .

Le Danemark s'est qualifié pour l'Euro 2012 en terminant  de son groupe devant le Portugal.

Elle se trouve dans le Groupe B face à l'Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal.

Effectif 

Le , le sélectionneur du Danemark Morten Olsen a dévoilé une liste de 20 joueurs plus 3 autres pour le reste de la préparation pour participer à la compétition. Mais le , Morten Olsen dit faire face à la blessure de son gardien titulaire Thomas Sørensen qui est contraint de quitter ses coéquipiers et qui est remplacé par le gardien de Leicester City Kasper Schmeichel.

Qualifications

Groupe H 

|}

Phase finale

Premier tour groupe B 

|}

Pays-Bas - Danemark

Danemark - Portugal

Danemark - Allemagne

Références 

Danemark
Sport au Danemark en 2012